Jacob Vosmaer, Nederlands kunstschilder, ca. 1584 - 1641
Jacob Vosmaer, Nederlands geneeskundige en schrijver, 1783 - 1824